Elevatore è un termine che assume vari significati a seconda del contesto:

 Elevatore sinonimo di ascensore.
 L'elevatore è un piano di coda orizzontale interamente mobile di un aeromobile.

Altri progetti